Die Druha Liha () ist die dritthöchste Spielklasse im ukrainischen Fußball. Sie besteht aus zwei Gruppen mit je zehn Teilnehmern, die gemäß ihrer geographischen Lage entweder der Gruppe A oder der Gruppe B zugeteilt werden. Die jeweiligen Ersten der beiden Gruppen sind in der nächsten Saison in der Perscha Liha spielberechtigt, während die jeweiligen Zweitplatzierten gegen den 13. bzw. den 14. der Perscha Liha in zwei Play-Off-Spielen um den Aufstieg kämpfen.

Die Druha Liha ist hinter der Premjer-Liha und der Perscha Liha die letzte ukrainische Fußball-Spielklasse, die zum dortigen Profifußball gehört.

Teilnehmer 

Teilnehmer der Saison 2021/2022:

Gruppe A 

 Livyj Bereh (Kiew)
 LNS (Tscherkassy)
 Dinas (Wyschhorod)
 Nywa Winnyzja
 Karpaty Lwiw
 Karpaty (Halytsch)
 MFA Munkatsch (Mukatschewo)
 Epicenter (Dunajiwzi)
 SK Tschajka (Petropawliwska Borschtschahiwka)
 Rubikon Kyiv (Kiew)
 Dnipro (Tscherkassy)
 FK Bukovyna (Czernowitz)
 FK Tschernihiv (Czernowitz)
 AFSK Kyiv (Kiew)
 Lyubomyr (Stawyschtsche)

Gruppe B 

 Metalurh Saporischschja
 FK Skoruk (Tomakiwka)
 FK Peremoha (Dnipro)
 FK Balkany (Zorya)
 FK Mykolayiv (Mykolaiv)
 FK Nikopol (Nikopol)
 FK Trostyanets (Trostjanez)
 FK Poltava (Poltawa)
 FK Vovtschansk (Wowtschansk)
 FK Yarud (Mariupol)
 FK Enerhiya (Nowa Kachowka)
 Tawrija Simferopol
 Viktoriya (Mykolajiwka (Bilopillja))
 Krystal (Cherson)
 FK Sumy (Sumy)
 Real Pharma (Odessa)

Saison

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in der Ukraine